Big Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Big Alder Creek (Alder Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Big Alder Creek (Green Peter Lake), Fluss im Bundesstaat Oregon